Прва лига 1996/97 годов — 6-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, чемпионат стартовал 4 августа 1996 года и завершился 1 июня 1997 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1996/1997
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1996 году
Спорт в Словении в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997